Флаш (:гл. 1. припламвам, проблясвам, блясвам, искря, светвам, светкам; 2. осветявам внезапно, озарявам; същ. 1. пламване, лумване; блясък, бляскане; искра, святкане; мълния; пламък; ~ of lightning светкавица; 2. прен. изблик, пристъп; хрумване, ~ in the pan кьорфишек; краткотрайно увлечение; несполучлив опит, фиаско; 3. = flash-light 1; 4. миг; ~ of hope лъч надежда; in a ~ за миг; моментално; 5. кино снимка, кадър (особ. flashback); 6. кратко / бързо съобщение по телеграфа, `светкавица`, флаш; 7. водна струя, пусната от бент; ставило; 8. воен. цветна ивица, отличителен знак на униформа; 9. разг. външен блясък, евтина елегантност, фукня) може да се отнася за:

Компютърни и технически 
 Adobe Flash
 Флашка
 Флашпамет
 Флашкарта
 CompactFlash

Други 
 Флашмоб
 Флашкарта (обучение)
 Флашданс (Flashdance) – музикално-романтичен филм, САЩ, 1983 г.
 Flash Gordon – албум на Куийн към едноименния филм (1980)
 Курт Флаш (р. 1930) – германски философ

Вижте също 
 Светкавица (пояснение)